Zonstraat (Utrecht)
Zonstraat (Kerkrade)
Zonstraat (Zuidhorn)
Zonstraat (De Meern)